Polizia civile può essere:

Polizia civile del Brasile
Polizia civile di San Marino